Comitatul Greeley sau Greeley County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii
 Greeley County, Kansas
 Greeley County, Nebraska